Niemcy:
 Hörde – okręg administracyjny Dortmundu
 Hörde – dzielnica Dortmundu
 Hörde – dawny powiat

Osoby:
 Johann Friedrich Adolf von Hörde – biskup

Zobacz też:
 Hoerde